Kerobokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kerobokan, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kerobokan (administrativ by i Indonesien), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar